Ascott a plusieurs significations :

Patronyme 

 Roy Ascott, entrepreneur et informaticien.

Toponyme 

 Ascott Earl village de l'Oxfordshire, en Angleterre.
 , paroisse civile dans le district du West Oxfordshire.
Patronyme anglais